Омелюсик:

 Омелюсик, Алёна Васильевна (род. 1989) — белорусская шоссейная велогонщица.
 Омелюсик, Сергей Михайлович (род. 1967) — советский и белорусский футболист.